Miejscowości w USA:
 Kirwin – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Phillips
Gminy w USA:
 Kirwin (ang. Kirwin Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Phillips